Брентуд може да се отнася за:

 Градове
 Брентуд, Англия
 Брентуд (Ню Йорк), САЩ
 Брентуд (Калифорния), САЩ
 Брентуд (Тенеси), САЩ
 Брентуд (Ню Хампшър), САЩ
 Брентуд (Мисури), САЩ – предградие на Сейнт Луис
 Брентуд (окръг), окръг в Англия